Close to Home peut faire référence à :

Cinéma et télévision 
 Close to Home, série télévisée néo-zélandaise diffusée de 1975 à 1983.
 Close to Home : Une jeunesse comme aucune autre, film israélien de Vidi Bilu et Dalia Hager sorti en 2005. 
 Close to Home : Juste Cause, série télévisée américaine créée par Jim Leonard et diffusée de 2005 à 2007.

Musique 
 Close to Home, un groupe américain de post-hardcore créé en 2005.
 Close to home, un album de Beverley Craven sorti en 2009.

Homonymie de titre